Kastens ist der Familienname folgender Personen:

 Lambert Daniel Kastens (1690–1744), deutscher und dänischer Orgelbauer
 Sven Eric Kastens (* 1982), deutscher Badmintonspieler